Jutulhogget puede referirse a los cañones de:

 Jutulhogget, un cañón situado en el Parque nacional Rondane, Noruega.
 Jutulhogget, un cañón entre los municipios de Alvdal y Rendalen, Noruega.